Peugeot J5  — малотоннажный коммерческий фургон, выпускаемый французской компанией Peugeot с октября 1981 по март 1993 года.

История 
В 1977 году компания Peugeot присоединилась к компании Citroën, и образовалась группа PSA Peugeot Citroën. В 1981 году в производство был запущен автомобиль Peugeot J5. Он был разработан совместно с Fiat.

В Великобритании автомобиль назывался Talbot Express. Производство длилось с 1984 по 1994 год.

В 1991 году модель Peugeot J5 была модернизирована путём увеличения радиаторной решётки. Производство завершилось в 1993 году, на смену пришёл автомобиль Peugeot Boxer.

Примечания 

Фургоны
Микроавтобусы
J5
Light Commercial Vehicle